Остров Дауэрти () — остров-призрак в южной части Тихого океана (или в Тихоокеанском секторе Южного океана). Открыт в 1841 году. Последнее сообщение об острове датировано 1886 годом. Позже остров обнаружен не был.

История открытия 

 Остров назван капитаном Дауэрти (Dougherty) на «Джеймсе Стюарте» (James Stewart), английским китобоем, который в 1841 г. сообщил о его открытии под . Согласно сообщению, Дауэрти остров был 5-6 миль длиной с высоким обрывом на северо-востоке, за которым располагалась низина, покрытая снегом. Открытие Дауэрти было подтверждено
 капитаном Китсом (Keates) на «Луизе» (Louise) из Бристоля в 1860 г., определившего его координаты как  (по другим данным — ) и детально описавшего остров, вплоть до упоминания об айсберге, приставшем к его северо-западному берегу,
 и капитаном Уильямом Стеннардом (Stannard) на «Сингалезе» (Cingalese) в 1886 г., определившего координаты острова как (по другим данным — ), и видевшего по соседству с островом много тюленей.

Однако тщательное исследование области, предпринятые в конце XIX (начиная с 1889 г.) и начале XX веков оказались безрезультатными:
 Капитан Гринстрит между 1894 и 1910 гг. предпринял пять безуспешных попыток отыскать остров.
 Капитан Р. Ф. Скотт делал промеры в том районе, где должен был находиться остров, которые показали глубину около трёх миль.
 Эрнест Шеклтон в 1909 г. на «Нимроде» обследовал этот район и ничего не нашёл.
 Исследовательское судно «Карнеги» в 1915 г., проходившее в районе предполагаемого расположения острова, также его не обнаружило.
Неизвестно, существовал ли в действительности этот остров. Возможно, остров затонул. Но наиболее вероятное объяснение заключается в том, что Дауэрти, Китс и Стеннард были обмануты атмосферными явлениями (скоплением тумана), оптическими иллюзиями или несколькими огромными айсбергами — во всяком случае, никто из них не утверждал, что высаживался на остров. Также существует гипотеза, что за остров ошибочно принимали другой остров-призрак — остров Свейна.
.

Остров на карте 
Остров Дауэрти попал на многие географические карты, включая морские карты британского Адмиралтейства (см. также: Немецкая карта 1906 г., показывающая о. Дауэрти; на карте «Полярные страны Южного полушария» в Энциклопедическом словаре Брокгаузе он отмечен как «о. Дугерти или Китес»), и отмечался, по крайней мере, ещё в 1939 г.

Примечания

Источники 
 James Hamilton-Paterson. The Great deep: the sea and its thresholds. New York: Holt, 1993. ISBN 0-8050-2776-9
 Raymond H. Ramsay. No Longer on the Map: discovering places that never were. New York: Viking Press, 1972. ISBN 0-6705-1433-0
 Рамсей Р. Открытия, которых никогда не было. / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1982.

Острова Тихого океана
Антарктические и субантарктические острова-призраки